Еле́на Рома́новна Пуха́ева (4 февраля 1961, Днепропетровск, УССР, СССР) — советская и украинская гребчиха, заслуженный мастер спорта СССР (1988), многократная чемпионка Украины и Советского Союза, двукратная чемпионка мира, участница Олимпиады в Сеуле, бронзовая призерка Лондон 2012.

Биография 
В 1978 году окончила школу 10 в г. Днепропетровске. В академическую греблю привел молодой начинающий тренер Тарас Шевченко. К моменту окончания школы тренировалась у тренера Днепропетровского технического университета железнодорожного транспорта (общество «Локомотив»). Для повышения результата перешла в общество «Зенит», база «Машиностроитель», при Южном машиностроительном заводе. На этой базе тренер Чесноков Евгений Геннадьевич собрал команду восьмерки из девочек-ровесниц. Именно этой восьмёркой они победили сборную команду СССР в 1985 году на международной «Большой московской регате». После этой победы приглашена в сборную СССР.

В 1985 и 1986 гг. занимала первые места на чемпионатах мира. В 1987 году — третье место. В 1988 году на Олимпиаде была 4-й в восьмёрках. На Олимпиаде был последний профессиональный старт, так как медицинская комиссия запретила ей дальнейшее занятие спортом из-за слабого зрения.

В 1989 году закончила Днепропетровский институт физической культуры по специальности тренер-преподаватель. В 1990 году родился сын Эдуард. После рождения сына она активно участвовала в ветеранском движении спортсменов-гребцов на Украине. В настоящее время инвалид по зрению. В 2007 году на Украине открыли отделение академической гребли в паралимпийском спорте. Елену пригласили представлять Украину в составе четверки с рулевым. В 2009 году заняла пятое место на чемпионате мира среди инвалидов в Познани. В 2010 году завоевала бронзовую медаль в составе четверки с рулевым на международной регате на озере Блейско.

Примечания

Ссылки 
  (1)
  (2)
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) Украины
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по академической гребле
Чемпионы СССР по академической гребле
Заслуженные мастера спорта СССР